VN steht für:
 Vereinte Nationen
 Kawasaki VN, Modellreihe verschiedener Cruiser-Motorradmodelle
 Kreis Vrancea, Rumänien (Kfz-Kennzeichen)
 Nepal (ICAO-Code)
 Trondheim, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)
 Vanilla Ninja, eine estnische Band
 Verein Niederrhein, für Heimatpflege, Wandern und Natur- und Umweltschutz
 Versicherungsnehmer, eine der beteiligten Parteien an einem Versicherungsvertrag
 Via Nova, Weiterwanderweg in Österreich
 Vietnam (Landescode nach ISO 3166, Kfz-Nationalitätszeichen)
 Vietnam Airlines, IATA-Code
 Virtuelles Netz (virtual network), logisches Computernetz, das von dem physischen oder geographischen Netz abweicht
 Vorarlberger Nachrichten, Regional-Zeitung, Vorarlberg, Österreich
 Vorname, der Name einer Person
 Vrij Nederland, eine niederländische Wochenzeitschrift
 Worcester, Großbritannien (Kfz-Kennzeichen)

vn steht für:
 .vn, die Top-Level-Domain von Vietnam

Abkürzung